

Codici 
 BPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bapi (Papua Nuova Guinea)

Altre sigle
 bpd  – (Barrels Per Day, Barili al giorno) unità di misura della raffinazione petrolifera
 BPD – Bombrini Parodi Delfino, azienda chimica e della difesa

Armi 
 BPD  – granata italiana della prima guerra mondiale